KS Wasilków – polski klub sportowy z siedzibą w Wasilkowie, założony w 1946 roku.

Historia 

Włókniarz powstał i funkcjonował pod patronatem Zakładów Przemysłu Wełnianego im. Emilii Plater. W 1954 roku klub zmienił nazwę na Pogoń. W 1957 roku nastąpiło połączenie z białostockim Włókniarzem, który przejął sekcję piłkarską Pogoni. Fuzja miała na celu wzmocnienie i skonsolidowanie klubów „włókienniczych”. Po kilku latach klub został reaktywowany i pod nazwą „Łoś” funkcjonował do 1977 – wtedy powrócono do nazwy Włókniarz. W 1990 roku klub po raz kolejny zmienił nazwę na MZKS, następnie na WKS (Wasilkowski Klub Sportowy), po dwóch latach na KP Wasilków (Klub Piłkarski). Ten okres to największe sukcesy w rozgrywkach ligowych, zespół przez 5 sezonów występował w III lidze, następne dwa w IV lidze makroregionalnej. Historia zespołu powtórzyła się w 1999 roku nastąpiła fuzja z Jagiellonia Białystok, która przejęła sekcję piłkarską. Klub został reaktywowany w 2002 roku pod nazwą KS Wasilków, pod którą występuje do dnia dzisiejszego.

Obecny skład

Stadion 
Stadion Miejski w Wasilkowie ul. Supraślska 21.

Sezony

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona KS Wasilków
 KS Wasilków na facebook.com
 KS Wasilków na 90minut.pl
 KS Wasilków na regiowyniki.pl

Wasilków
Kluby piłkarskie w województwie podlaskim
Kluby piłkarskie założone w Polsce w 1946